Премия «Гойя» за лучшую мужскую роль второго плана () — одна из основных номинаций главной национальной кинопремии Испании. В таблице ниже победитель в номинации указан первым, далее следуют другие номинанты.

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

См. также 
 Премия «Гойя» за лучшую мужскую роль
 Премия «Гойя» за лучшую женскую роль второго плана

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Премия «Гойя» на сайте imdb 

Актёр
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам